Ascension peut désigner :

Religion 
 Ascension de Jésus, fête chrétienne, célébrée un jeudi,  après Pâques, qui marque l’élévation au ciel de Jésus Christ, et jour férié dans plusieurs pays ;
 Ascension de Marie, appelée Assomption, dogme mariologique de l'Église catholique selon lequel la mère de Jésus a été élevée au ciel.

Montagne 
 Ascension de la roche de Solutré, ascension rituelle effectuée annuellement par François Mitterrand, président de la République française de 1981 à 1995.

Toponymie

Canada 
 L'Ascension-de-Notre-Seigneur, village situé au nord-est du Lac Saint-Jean au Québec (Canada) ;
 L'Ascension, municipalité qui fait partie de la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle au Québec (Canada) ;
 Ascension, village de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada.

Océan Atlantique 
 Île de l'Ascension, située dans l’océan Atlantique, partie du territoire britannique de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.

Divertissement

Musique

Musique classique 
 Oratorio de l'Ascension, cantate de Jean-Sébastien Bach ;
 L'Ascension, suite pour orchestre d'Olivier Messiaen.

Albums 
 , album de jazz  sorti en 1966 ;
 Keys to Ascension, double album de Yes, sorti en 1996 ;
 Keys to Ascension 2, double album de Yes, sorti en 1997 ;
 , album d' sorti en 2007 ;
 Ascension, album de  sorti en 2011 ;
 , album de  sorti en 2012.

Théâtre 
 La Résistible Ascension d’Arturo Ui (Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui), pièce de théâtre de Bertolt Brecht écrite en 1941.

Cinéma 
 L'Ascension (Voskhozhdeniye), film soviétique de Larisa Shepitko (1977) ;
 L'Ascension, film français de Ludovic Bernard (2017) ;  
 Ascension, film français de Jessica Kingdon (2021).

Télévision 
 Ascension, série télévisée canado-américaine diffusée sur Syfy en 2014.

Science-fiction 
 Ascension, événement de l’univers de fiction de Stargate au cours duquel un être (pas forcément humain) quitte son enveloppe charnelle pour s’élever vers un autre plan d’existence

Magazine 
 Ascension, webzine autour de la musique de Christian Vander, ainsi nommé en hommage à l'album de Jazz de John Coltrane.

Comics 
 Ascension, comics publié par Image Comics.

Manga 
 Ascension, un manga de Shinichi Sakamoto publié aux éditions Delcourt.

Arts

Peinture 
 Ascension, fresque attribuée au peintre Giotto di Bondone, située dans l'Église supérieure de la Basilique Saint-François d'Assise.

Sculpture 
 Ascension, nom de deux sculptures créées en 1978 et 1986 par le sculpteur luxembourgeois Lucien Wercollier.

Littérature

Texte religieux 
 Ascension d'Isaïe, texte apocryphe chrétien, qui retrace le martyre du prophète Isaïe, et ses visions pendant sa montée au Ciel.

Roman 
 Ascension, roman écrit par Christie Golden publié en 2011 et s'inscrivant dans l'univers Star Wars ;
 Le Facteur ascension, roman écrit en collaboration par Frank Herbert et Bill Ransom en 1988.

Géologie 
 Ascension, registre géologique (ascension de la péridotite).

Astronomie 
 Ascension droite, en astronomie, un des deux termes associés (avec la déclinaison) au système de coordonnées équatoriales ;
 Ascension oblique, en astronomie, une autre mesure prise sur l'équateur.

Sport 
 The Ascension, une équipe de catcheurs.

Voir aussi